

Acadèmics 
 John Thomas Romney Robinson o Thomas Romney Robinson (1792–1882), físic i astrònom irlandès, director de l'Observatori d'Armagh
 John J. Robinson (1918–1996), historiador estatunidenc, autor de Born in Blood: The Lost Secrets of Freemasonry
 John Talbot Robinson (1923–2001), paleontòleg sud-africà, co-descobridor amb Robert Broom del crani de Mrs. Ples
 John Alan Robinson (1930–2016), filòsof, matemàtic i informàtic anglès, professor emèrit de la Universitat de Syracuse

Artistes 
 John Robinson (organista) (1682–1762), organista i compositor anglès, organista de l'Abadia de Westminster
 John Henry Robinson (1796–1871), gravador anglès
 John Charles Robinson (1824–1913), pintor, col·leccionista d'art i conservador anglès
 John Robinson (actor anglès) (1908–1979), actor anglès, conegut per la sèrie de televisió Quatermass II
 John N. Robinson (1921–1994), artista estatunidenc
 John Robinson (escultor) (1935–2007), escultor britànic
 John Robinson (bateria), conegut professionalment com a JR (n. 1954), bateria i músic de sessió estatunidenc
 John Robinson (actor estatunidenc) (n. 1985), actor estatunidenc, conegut pel seu paper a la pel·lícula Elephant

Esportistes 
 John Yate Robinson (1885–1916), jugador d'hoquei sobre herba anglès
 John William Robinson, conegut com a Jack Robinson (1870–1931), futbolista anglès
 John Robinson (futbolista) (n. 1971), futbolista gal·lès

Militars 
 John Robinson (milicià) (1735–1805), oficial milicià a la Guerra de la Independència dels Estats Units
 John C. Robinson (1817–1897), general de l'exèrcit de la Unió a la Guerra Civil dels Estats Units
 John Robinson (aviador) (1905–1954), aviador i activista estatunidenc, coronel a la Força Aèria d'Etiòpia a la Segona Guerra Italoetíop

Polítics 
 John McCracken Robinson (1794–1843), polític estatunidenc, Senador d'Illinois
 John S. Robinson (1804–1860), polític estatunidenc, 22è Governador de Vermont
 John L. Robinson (1813–1860), polític estatunidenc, Representant d'Indiana
 John Beverley Robinson (polític) (1821–1896), polític canadenc, alcalde de Toronto el 1856 i Governador Tinent d'Ontàrio (1880–1887), fill de Sir John Robinson, 1r baronet de Toronto.
 John Buchanan Robinson (1846–1933), polític estatunidenc, Representant de Pennsilvània
 John Seaton Robinson (1856–1903), polític estatunidenc, Representant de Nebraska

Religiosos 
 John Robinson (pastor) (1576–1625), pastor anglès dels Pares pelegrins que va organitzar el viatge del Mayflower
 John Robinson (bisbe de Londres) (1650–1723), diplomàtic anglès, Bisbe de Bristol, Lord Privy Seal, etc.
 John Robinson (bisbe de Woolwich) (John Arthur Thomas Robinson, 1919–1983), erudit anglès del Nou Testament i Bisbe de Woolwich

Altres 
 John Beverley Robinson (anarquista) (1853–1923), anarquista i autor estatunidenc
 John Edward Robinson (n. 1943), assassí en sèrie estatunidenc

Vegeu també 
 John Robison